Lup steht als Abkürzung für:

 Wolf (Sternbild)

LUP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Ludwigslust-Parchim 

LUP
 der Markenname des Stadtbusses von St. Pölten (Niederösterreich), siehe St. Pölten#Öffentlicher Verkehr

LUP